Galerie Kühl bezeichnet

 Kunstausstellung Kühl, 1924 von Heinrich Kühl gegründete Galerie mit verschiedenen Standorten in Dresden
 Galerie Christoph Kühl, Ende der 1960er Jahre in Hannover von Christoph Kühl (um 1923–2007) gegründete Kunstgalerie